Spas – organizzazione criminale eversiva russa
 Spas-Demensk – cittadina della Russia, nell'Oblast' di Kaluga
 Spas-Demenskij rajon – rajon della Russia
 Spas-Klepiki – cittadina della, nell'Oblast' di Rjazan'
 Franchi SPAS-12 – fucile
 Franchi SPAS-15 – fucile